Juan Román puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Román Riquelme, futbolista argentino;
 Juan Román (yudoca), yudoca puertorriqueño.